В приводимой таблице показано распределение медалей и очков между странами, участвовавшими в летних Олимпийских играх 1924 года. Соревнования проводились в Париже (парусная регата — в Гавре). Участвовали 3092 спортсмена (в том числе 136 женщин) из 44 стран. Медали завоевали представители 27 стран, места не ниже шестого занимали спортсмены 34 стран.

Таблица предварительно отсортирована по количеству золотых медалей, параметр сортировки можно менять.

Соревнования в искусстве на Олимпийских играх 1924 года 
Эти соревнования входили в программу летних игр с 1912 по 1948 год, но их результаты не суммируются с остальными результатами Олимпийских игр.

Ссылки
Международный олимпийский комитет – Париж 1924 - Медальный зачёт

Примечания 

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1924